Доситеј (, дословно: „Богом дан”) је мушко име грчког порекла. Код Срба и других словенских народа је углавном присутно као монашко име.

Особе 
 Доситеј Васић, митрополит Српске православне цркве.
 Доситеј Јовић, епископ Српске православне цркве.
 Доситеј Марјановић, архимандрит манастира Жиче Српске православне цркве.
 Доситеј Мотика, епископ Српске православне цркве.
 Доситеј Новаковић, епископ Српске православне цркве.
 Доситеј Обрадовић, српски просветитељ и књижевник.
 Доситеј Палестински, хришћански светац из -{VII}- века.
 Доситеј Радивојевић, викарни епископ Српске православне цркве.
 Доситеј Стојковић, митрополит Македонске православне цркве.

Види још 
 Доситеја, женско име изведено из имена Доситеј.
 Доситејевић, презиме изведено из имена Доситеј.